Nidda est un nom germanophone, qui peut se rapporter à :
 Nidda le nom d'une rivière allemande en Hesse ;
 Nidda, le nom d'une ville allemande en Hesse, où la rivière passe ;
 Nidda, terme hebreu désignant un ensemble de lois juives, la Niddah.